Saint Gervais může znamenat:

Lidé 
 "Saint Gervais" je francouzská podoba jména jáhna Svatého Gervásia, křesťanského světce z Milána, ze 2. století, spolumučedníka jáhna Svatého Protásia.

Místa

Francie 
 Kostel svatého Gervásia a Protásia (Paříž)
 Saint-Gervais (Gard) – místo v departementu Gard
 Saint-Gervais (Gironde) – místo v departementu Gironde
 Saint-Gervais (Isère) – místo v departementu Isère
 Saint-Gervais (Vendée) – místo v departementu Vendée
 Saint-Gervais (Val-d'Oise)) – místo v departementu Val-d'Oise

 Le Pré-Saint-Gervais – místo v departementu Seine-Saint-Denis, severovýchodní předměstí Paříže
 Saint-Gervais-d'Auvergne – místo v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Gervais-des-Sablons – místo v departementu Orne
 Saint-Gervais-de-Vic – místo v departementu Sarthe
 Saint-Gervais-du-Perron – místo v departementu Orne
 Saint-Gervais-en-Belin – místo v departementu Sarthe
 Saint-Gervais-en-Vallière – místo v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Gervais-la-Forêt – místo v departementu Loir-et-Cher
 Saint-Gervais-les-Bains – místo v departementu Horní Savojsko
 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers – místo v departementu Vienne
 Saint-Gervais-sous-Meymont – místo v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Gervais-sur-Couches – místo v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Gervais-sur-Mare – místo v departementu Hérault
 Saint-Gervais-sur-Roubion – místo v departementu Drôme
 Saint-Jean-Saint-Gervais – místo v departementu Puy-de-Dôme

Kanada 
 Saint-Gervais (Québec) – místo v Québecu

Švýcarsko 
 Saint-Gervais (Ženeva) – místo v Ženevě